Akademickie mistrzostwa świata w futsalu (ang. World University Futsal Championship) – międzynarodowy turniej futsalu organizowany przez FISU dla najlepszych akademickich reprezentacji narodowych mężczyzn i kobiet. W 1984 roku po raz pierwszy zorganizowano turniej mężczyzn, a w roku 2008 turniej kobiet. Od 1990 mistrzostwa odbywają się regularnie co dwa lata. Najwięcej tytułów mistrzowskich zdobyła męska oraz żeńska reprezentacje Brazylii.

Mężczyźni

Wyniki

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii Mistrzostw świata na podium oficjalnie stawało w sumie 13 drużyn. Liderem klasyfikacji są Rosja i Brazylia, które zdobyły po 5 tytułów mistrzowskich.

Stan na grudzień 2018.

Kobiety

Wyniki

Klasyfikacja medalowa 
W dotychczasowej historii Mistrzostw świata na podium oficjalnie stawało w sumie 7 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Brazylia, która zdobyła 5 tytułów mistrzowskich.

Stan na grudzień 2018.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Sportu Uniwersyteckiego (FISU)

Futsal
Rozgrywki w futsalu